Лос Гранадиљос има више значења:

 Лос Гранадиљос (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Гранадиљос (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику